Amígdala (sistema limfàtic), acumulacions de teixit limfoide que es troben a l'entrada de les vies respiratòries i del tub digestiu.
 Nucli amigdaloide, massa cel·lular dins de l'encèfal.